Чуринзио има више значења:

 Чуринзио (Тамазула де Гордијано), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Чуринзио (Тапалпа), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Чуринзио (Унион де Сан Антонио), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Општина Чуринзио (Мичоакан), општина у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Чуринзио (Чуринзио, Мичоакан), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Чуринзио (Тангамандапио), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику